Incoronata ima više značenja:
 Incoronata, Avellino
 Incoronata, Foggia
 Incoronata, Isernia